Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2002 года проходил с 8 по 13 октября в Золдере (Бельгия).

Призёры 

2002